Upsilon Cancri pode se referir a:
Upsilon1 Cancri
Upsilon2 Cancri